El Masters de París 2010, conegut oficialment com a BNP Paribas Masters 2010 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a la categoria Masters 1000. La 36 edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 14 de novembre del 2010 al Palais omnisports de Paris-Bercy de París, França.

El suec Robin Söderling va guanyar el segon títol de la temporada i primer Masters de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010